Holte:
 Schloß Holte-Stukenbrock, uma cidade da Alemanha localizado no distrito de Güterloh

Sobrenome 
 Bailee Madison (Williams Holte) (* 1999, Fort Lauderdale), uma atriz mirim norte-americana
 Patricia ("Patti") Louise Holte, "Patti LaBelle" (* 1944), uma cantora norte-americana